Denumirea de Bârnova se poate referi la:

 Bârnova, un sat din județul Iași, România, reședință a comunei cu același nume;
 Bârnova, un sat din raionul Chelmenți, regiunea Cernăuți, Ucraina.

Insula Bârnova, rezervație ihtiologică de importanță locală din raionul Chelmenți, regiunea Cernăuți (Ucraina), situată la est de satul omonim.